Афонский кодекс:

 Афонский кодекс Великой Лавры — унциальный манускрипт на греческом языке, IX или X века
 Афонский кодекс Дионисиев — унциальный манускрипт IX века на греческом языке